Denumirea de Oreșak se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Oreșak, un sat în comuna Troian, regiunea Loveci;
 Oreșak, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.